Тербо́н или Тербонн (, «хорошая земля») — франкоязычный топоним:

Канада
 Тербон (Квебек) — город в провинции Квебек, пригород Монреаля.

США
 Тербонн (приход) — приход (округ) в штате Луизиана.
 Тербонн (тауншип, Миннесота) — населённый пункт (тауншип) в округе Ред-Лейк, штат Миннесота.
  — статистически обособленная местность в штате Орегон.